Příjmení Hanel nese více různých osobností:

 Jan František Hanel (1751–1820) – piaristický pedagog, muzikolog a filolog
 Jan Jaromír Hanel (1847–1910) – český právník, profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy, právní historik
 Josef Hanel (1823–1903) – český kněz, moralista, vyučující na teologické fakultě v Olomouci a její několikanásobný děkan a kanovník olomoucké kapituly

Externí odkazy